obsługa maszyn i urządzeń
 obsługa (wojskowość)